

Clubs brésiliens de football 
Fluminense Futebol Clube basé à Araguari dans l'État du Minas Gerais.
Fluminense Futebol Clube basé à Salvador dans l'État de Bahia.
Fluminense Futebol Clube basé à Valença dans l'État de Bahia.
 Fluminense de Feira Futebol Clube basé à Feira de Santana dans l'État de Bahia.
 Fluminense Football Club basé à Rio de Janeiro dans l'État de Rio de Janeiro.

Clubs portoricain de football 
 Guaynabo Fluminense FC basé à Guaynabo (Porto Rico).